Čadek je české příjmení:

 Gustav Čadek (1883–1913) – český středoškolský profesor a politik
 Jiří Čadek – více různých osobností
 Pavel Čadek (* 1989) – český písničkář a violoncellista
 Petr Čadek (* 1978) – český profesionální tanečník, manžel herečky Jitky Čvančarové